Блек Хок има више значења:
 Округ Блек Хок (Ајова)
 Блек Хок (Колорадо)